Tausendfüßler (oder auch Tausendfüßer) bezeichnet:
 Tausendfüßer, ein Tier aus dem Stamm der Gliederfüßer mit vielen Gliedmaßen
 Tausendfüßler, deutsches Projekt für den Bau einer Superkanone im Zweiten Weltkrieg, siehe Kanone V3
 Tausendfüßler (Bonn), ein Brückenbauwerk der Bundesautobahn 565 in Bonn
 Tausendfüßler (Düsseldorf), eine ehemalige Hochstraße in Düsseldorf
 Tausendbein, eine auf Segelschiffen eingesetzte Ummantelung von Takelageteilen
 ein LKW-Modell von Mercedes-Benz aus den 1950er-Jahren mit zwei gelenkten Vorderachsen, siehe Mercedes-Benz LP 333
 die Wuppertaler Schwebebahn

In anderen Sprachen:
 Mille Pattes, französisches Reifentestfahrzeug
 Millipede, experimentelle Massenspeichertechnik von IBM
Siehe auch:
 Centipede